Daphnis (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie pijlstaarten
 Daphnis (maan), een maan van Saturnus
 Daphnis (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Daphnis en Chloë, de titel van een beroemde herdersroman uit de Griekse oudheid